Grenzgraben ist der Name von Fließgewässern und Kanälen:

in Baden-Württemberg:
 Grenzgraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert nach Lentersdorf, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Grenzgraben (Donau), linker Zufluss der Donau in Ulm, Baden-Württemberg
 Grenzgraben (Echaz), rechter Zufluss der Echaz auf der Grenze von Kirchentellinsfurt im Landkreis Tübingen und Wannweil im Landkreis Reutlingen
 Grenzgraben (Federbach), linker Zufluss des Federbachs (zur Riß) nahe Steinhausen, Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach
 Grenzgraben (Gällegraben), rechter Zufluss des Gällegrabens (zum Radolfzeller-Aach-Zufluss Ipfigraben) nahe der Dornermühle, Stadt Singen, Landkreis Konstanz
 Grenzgraben (Grombach-Entlastungskanal), linker Zufluss des Grombach-Entlastungskanals (zum Pfinzkanal, zum Saalbachkanal) bei Staffort, Stadt Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; lange Grenzgraben zwischen Weingarten und Bruchsal
 Grenzgraben (Gruppenbach), rechter Zufluss des Gruppenbachs bei Wüstenhausen, Landkreis Heilbronn
 Grenzgraben (Hardgraben), linker Zufluss des Hardgrabens nahe Buckenweiler (Fichtenau), Landkreis Schwäbisch Hall; auf der Grenze zu Bayern
 Grenzgraben (Hilsbach), rechter Zufluss des Hilsbachs (zur oberen Elsenz) beim Wohnplatz Adelshofen (Mühle) von Adelshofen (Eppingen), Landkreis Heilbronn
 Grenzgraben (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) bei Unterdeufstetten, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Grenzgraben (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens (zur Donau) nahe Langenau, Alb-Donau-Kreis; auf der Grenze zu Bayern
 Grenzgraben (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz auf der Grenze von Grötzingen, kreisfreie Stadt Karlsruhe und Berghausen (Pfinztal), Landkreis Karlsruhe
 Grenzgraben (Riedgraben), rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Donau) nahe Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Grenzgraben (Rot), rechter Zufluss der Rot bei Orsenhausen (Schwendi), Landkreis Biberach
 Grenzgraben (Westlicher Zankergraben) (Ramminger Grenzgraben), rechter Zufluss des Westlichen Zankergrabens (zum Landgraben-Zufluss Grenzgraben) nahe Langenau, Alb-Donau-Kreis
 Grenzgraben (Zollhauserbach), linker Zufluss des Zollhauserbachs (zur Donau) bei Riedlingen, Landkreis Biberach

in Bayern:
 Gottmannsdorfer Grenzgraben, linker Zufluss der Hengersdorfer Ohe an der Kaußinger Mühle, Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf
 Grenzgraben, Oberlauf des Bodenfeldgrabens, linker Zufluss der Aisch über einen Altarmrest nach Aisch, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Grenzbach (Altmühl), zwei Zuflüsse der Altmühl im Landkreis Ansbach; flussabwärts:
 Grenzgraben (Altmühl, Hornau), linker Zufluss nahe Hornau (Windelsbach)
 Grenzgraben (Altmühl, Burghausen), rechter Zufluss zwischen Burghausen (Windelsbach) und Binzwangen (Colmberg)
 Grenzgraben (Grasenseer Bach), rechter Zufluss des Grasenseer Bachs (zur Rott) bei Obergrasensee (Pfarrkirchen), Landkreis Rottal-Inn
 Grenzgraben (Hengersdorfer Ohe) – siehe oben → Gottmannsdorfer Grenzgraben
 Grenzgraben (Hörgelaugraben), linker Zufluss des Hörgelaugrabens bei Mühlhausen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, dessen Unterlauf Wandwasser in der rechten Lech-Aue verschwindet
 Grenzgraben (Landgraben), auf der Grenze zu Baden-Württemberg; siehe oben Grenzgraben (Landgraben)
 Grenzgraben (Massovkanal), linker Oberlauf des Massovkanals am Siedlungsplatz Inhauser Moos, Stadt Unterschleißheim, Landkreis München, der dort in die Moosach (Isar) mündet
 Grenzgraben (Ochsenpriel), rechter Zufluss des Ochsenpriels bei Rudolfshof (Lauf an der Pegnitz), Landkreis Nürnberger Land
 Grenzgraben (Rettenbach), linker Zufluss des Rettenbachs bei Kammerberg, Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising
 Grenzgraben (Schwebelbach), linker Zufluss des Schwebelbachs vor Ottershausen, Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau kurz nach der Kreisgrenze zu Unterschleißheim, Landkreis München
 Grenzbach (Wurmbach), zwei Zuflüsse des Wurmbachs im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen; flussabwärts:
 Grenzgraben (Wurmbach, Gnotzheim), rechter Zufluss an der Gemeindegrenze von Westheim zu Gnotzheim
 Grenzgraben (Wurmbach, Nordstetten), linker Zufluss bei Nordstetten (Gunzenhausen), lange an der Gemeindegrenze von Gnotzheim

in Brandenburg:
 Grenzgraben (Dahme), rechter Zufluss der Dahme bei Sagritz, Stadt Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald
 Grenzgraben Eiche, linker Zufluss der Wuhle in Eiche, Ahrensfelde, Landkreis Barnim* Grenzgraben (Föhrenfließ), linker Zufluss des Föhrenfließ (Teilungsarm der Lausitzer Neiße) nach Klein Düben; verläuft größtenteils auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen
 Grenzgraben Golßen, linker Zufluss der Dahme bei Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald

in Hessen:
 Grenzgraben (Bach vom Bruchrainweiher), rechter Zufluss des Bachs vom Bruchrainweiher (zum Main) zwischen Oberrad (Frankfurt) und Kaiserlei (Offenbach)
 Grenzgraben (Grenzgraben), linker Zufluss des Grenzgraben (Nidder, Limeshain) zwischen Altenstadt und Limeshain, Wetteraukreis
 Grenzgraben (Horloff), rechter Zufluss der Horloff nahe Ober-Florstadt (Florstadt), Wetteraukreis
 Grenzbach (Nidder), zwei Zuflüsse der Nidder zwischen Altenstadt und Limeshain, Wetteraukreis; flussabwärts:
 Grenzgraben (Nidder, Limeshain) (Schwarzlochgraben), linker Zufluss (direkt vor A 45)
 Grenzgraben (Nidder, Altenstadt), rechter Zufluss (direkt nach A 45)

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Grenzgraben (Klingbach), Entwässerungsgraben und Grenze zu Brandenburg (später Klingbach) südwestlich Buschhof, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Grenzgraben (Randow), linker Zufluss der Randow bei Breitenstein (Koblentz), Landkreis Vorpommern-Greifswald

in Niederösterreich:
 Grenzgraben (Liesing) oder Grenzbach, linker Zufluss der Liesing, Gemeinde Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling; auf der Grenze zu Wien

in Niedersachsen:
 Grenzgraben, früherer Name des Springbach (Oker) in Braunschweig, kreisfreie Stadt
 Grenzgraben, Gewässer im Flusssystem des Fehntjer Tiefs auf dem Gebiet der Gemeinde Großefehn, siehe auch Flumm

in Nordrhein-Westfalen:
 Grenzgraben (Emscher), Fließgewässer in Bochum

in Sachsen:
 Grenzgraben (Mulde) , rechter Zufluss der Mulde bei Oelschütz, Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig
 Grenzgraben (Parthe), rechter Zufluss der Parthe zwischen Beucha (Brandis) und Zweenfurth (Borsdorf), Landkreis Leipzig

in Sachsen-Anhalt:
 Grenzgraben (Beesegraben), rechter Zufluss des Beesegrabens (zum Secantsgraben) bei Kläden, Landkreis Stendal
 Grenzgraben (Biese), rechter Zufluss der Biese nahe Gladigau (Osterburg), Landkreis Stendal
 Grenzgraben (Secantsgraben), linker Zufluss des Secantsgrabens nahe Kremkau, Landkreis Stendal
 Grenzgraben (Selke), linker Zufluss der Selke bei Hedersleben, Landkreis Harz
 Grenzgraben (Uchte), rechter Zufluss der Uchte bei Goldbeck, Landkreis Stendal

in der Steiermark:
 Grenzgraben (Aschgraben), rechter Zufluss des Aschgrabens bei Halltal an der Grenze zu Niederösterreich, Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 Grenzgraben (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Au, Gemeinde Aich, Bezirk Liezen
 Grenzgraben (Feistritz, Blaindorf), linker Zufluss eines linken Seitenarms der Feistritz bei Blaindorf, Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Grenzgraben (Feistritz, Neudorf), rechter Zufluss der Feistritz bei Neudorf bei Ilz, Gemeinde Ilz, Bezirk Weiz
 Grenzgraben (Gnasbach), rechter Zufluss der Gnasbachs bei Trössing, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark
 Grenzgraben (Grimming), rechter Zufluss der Grimming bei Wörschach, Bezirk Liezen
 Grenzgraben (Gulling), rechter Zufluss der Gulling bei Oppenberg, Gemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen
 Grenzgraben (Moseralmbach), linker Zufluss des Moseralmbachs bei Donnersbach, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen
 Grenzgraben (Niederöblarnbach), linker Zufluss des Niederöblarnbachs bei Niederöblarn, Gemeinde Öblarn, Bezirk Liezen
 Grenzgraben (Pfaffenbach), linker Zufluss des Pfaffenbachs bei Rabenhof, Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz
 Grenzgraben (Pinka), linker Zufluss der Pinka bei Sinnersdorf, Gemeinde Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Grenzgraben (Rotbach), linker Zufluss des Rotbachs bei Sulzbach, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark
 Grenzgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs zwischen Wilhelmsdorf, Gemeinde Bad Gleichenberg und Dirnbach, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark
 Grenzgraben (Wehrbach), rechter Zufluss des Wehrbachs bei Rohrbach am Rosenberg, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark
 Grenzgraben (Wolfsgraben), linker Zufluss des Wolfsgrabens bei Zehensdorf, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark

in Thüringen:
 Grenzgraben (Herpf), linker Zufluss der Herpf nahe Bettenhausen (Rhönblick), Landkreis Schmalkalden-Meiningen

in Wien:
 Grenzgraben (Liesing) oder Grenzbach, auf der Grenze zu Niederösterreich; siehe oben Grenzgraben (Liesing)

Grenzgraben ist der Name von Straßen:
 Grenzgraben (Chemnitz), Wohngebietsstraße in Chemnitz-Bernsdorf

Siehe auch:
 Frankenfelder Grenzgraben
 Grenzbach
 Grenzfluss
 Grenzgrabenbach